Regierung Gillard steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Gillard I (2010)
 Regierung Gillard II (2010–2013)